

Sigle 
 Epidermolysis bullosa
 Electric Bass – basso elettrico
 Electron beam
 Encyclopædia Britannica
 Entrobordo
 Exclusive Brethren – gruppo fondamentalista cristiano
 Ekstra Bladet – quotidiano danese

Codici 
 EB – codice ISO 3166-2:GY di East Berbice-Corentyne (Guyana)
 EB – codice ISO 3166-2:NG di Ebonyi (Nigeria)

Musica 
 E♭- mi bemolle secondo la notazione inglese

Altro 
 Eb – abbreviazione di Lettera agli Ebrei
 EB – simbolo dell'exabyte, una unità di misura multipla del byte
 EB – marca di birra polacca